Bahnhof Lichtenberg bezeichnet folgende Bahnhöfe:

 Bahnhof Berlin-Lichtenberg
 Bahnhof Lichtenberg (Ofr)